Никола Котев Низамов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Низамов е роден през 1867 година в преспанското село Янковец, тогава в Османската империя. Присъединява се към ВМОРО и участва в редица сражения срещу турски аскери преди и след Илинденско-Преображенското въстание. Дългогодишен четник е на войводата Славейко Арсов.

На 8 март 1943 година, като жител на Янковец, подава молба за народна пенсия, която е одобрена и отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Негов син е общественикът Христо Низамов.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Хора от община Ресен